Withers ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Scott Withers (1792–1865), Historiker der frühen Appalachian Indian-White Warfare
 Bill Withers (1938–2020), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber

 Garrett L. Withers (1884–1953), US-Senator und US-Kongressabgeordneter aus Kentucky 
 George Wither (1588–1667), englischer Poet und Satyriker
 Googie Withers (1917–2011), britische Filmschauspielerin
 Grant Withers (1905–1959), US-amerikanischer Filmschauspieler
 H. Rodney Withers (1932–2015), australischer Mediziner
 Iva Withers (1917–2014), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Jane Withers (1926–2021), US-amerikanische Radio-, Fernseh- und Filmschauspielerin
 Lincoln Withers (* 1981), australischer Rugbyspieler
 Mark Withers (* 1947), US-amerikanischer Fernsehschauspieler
 Michael Withers (* 1976), irischer Rugbyspieler
 Pick Withers (* 1948), britischer Schlagzeuger, u. a. bei den Dire Straits
 Ramsey Muir Withers (1930–2014), Chief of the Defence Staff, Canadian Armed Forces
 Reginald Grieve Withers (1924–2014), australischer Senator
 Robert E. Withers (1821–1907), US-Senator (Virginia) und US-Konsul in Hongkong
 Thomas Jefferson Withers (1804–1865), US-amerikanischer Politiker
 Walter Withers (1854–1914), australischer Maler

sowie:
 Hildegarde Withers, fiktionaler Character in Romanen von Stuart Palmer

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Withers (Georgia)
 Withers (Texas)
 Withers (Virginia)
 Withers (West Virginia)
 Withers Mill (Missouri)